trans – stan umysłu charakteryzujący się zawężoną świadomością i zmniejszoną wrażliwością na bodźce
 zaburzenia transowo-opętaniowe – w psychiatrii rodzaj zaburzeń mentalnych
 Trans – thriller brytyjsko-francuski z 2013 roku
 Trans (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Trans (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 "trans-cis" – Izomeria geometryczna
 Trans – album Neila Younga
 potoczne i nieścisłe określenie: transpłciowości, transseksualizmu oraz transwestytyzmu
 tłuszcze trans
 trance – styl muzyki elektronicznej